Семенівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Семенівська волость — Острозького повіту Волинської губернії;
 Семенівська волость — Бердичівського повіту Київської губернії;
 Семенівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Семенівська волость — Хорольського повіту Полтавської губернії;
 Семенівська волость — Новозибківського повіту Чернігівської губернії.